Kržava est un toponyme qui peut désigner :
Kržava, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Kržava, un village de Serbie situé dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva ;
la Kržava, une rivière de l'ouest de la Serbie.